Radl (Rádl) est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 Anton Radl (1774-1852), peintre et graveur sur cuivre austro-allemand
 (1873-1942), biologiste et historien des sciences tchèque
 (1911-1977), homme politique américain en Iowa
Ödön Rádl (1856-1916), auteur et avocat hongrois

Toponyme

- 
, passage routier dans les Alpes

Voir aussi

Homonymie de patronyme